Арну () — фамилия.

Известные носители:

 Арну, Амбруаз-Мари (; 1757—1812) — французский политик и политэконом.
 Арну, Артур (1833—1895) — французский политический деятель, революционер, писатель и журналист.
 Арну, Жан Клод (; 1792—1866) — французский инженер.
 Арну, Рене (род. 1948) — французский автогонщик.
 Арну, Софи (1740—1802) — французская актриса и певица.
 Арну, Шарль (; 1754—1796) — деятель времён Великой французской революции.
 Арну, Эдмон Никола (; 1811—1861) — французский профессор и литератор.

См. также 
 Арну-Плесси, Жанна Сильвани (1819—1897) — популярная в XIX веке французская театральная актриса.